Дражевац може бити:

 Дражевац (Обреновац), насељено место у општини Обреновац, Република Србија
 Дражевац (Алексинац), насељено место у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија